Gatekeeper (englisch für „Pförtner“) steht für:

 Gatekeeper (Nachrichtenforschung), auch Torwächter oder Schleusenwärter, ein Einflussfaktor bei Entscheidungsfindungsprozessen
 Gatekeeper (Soziologie), Person, die als Fähigkeit oder Position die Möglichkeit hat, den Aufstieg von Menschen zu beeinflussen
 GateKeeper (Cedar Point), Achterbahn im US-Bundesstaat Ohio
 Gerät mit Gateway-Funktionalitäten zwischen IP-Netz und Telefonnetz bei IP-Telefonie, siehe H.323 #Gatekeeper

Siehe auch
 Operation Gatekeeper (US-Kontrollstrategie gegen Migranten 1994)